Glad (osjet), osjet izazvan nedostatkom hrane
 Glad (katastrofa), katastrofa izazvana općom nestašicom hrane